Al-Churi, Al/El Khoury, Al Coury, Khouri (arab.: خوري ) – arabskie nazwisko, rozpowszechnione wśród chrześcijan na Bliskim Wschodzie i arabskiej diasporze.

Przedstawiciele 
 Basile Khoury (1900-1985) – melchicki (greckokatolicki) arcybiskup Sydonu  
 Basilio Khouri (1883-1941) – melchicki (greckokatolicki) arcybiskup Homsu 
 Baszir Maron al-Churi – przywódca Libańskiego Ruchu Młodzieżowego - chrześcijańskiej milicji z okresu  libańskiej wojny domowej. 
 Biszara al-Churi (1890-1964) – pierwszy prezydent niepodległej Republiki Libańskiej w latach 1943-1952. 
 Elissar al-Churi (ur. w 1972) – libańska piosenkarka 
 Faris al-Churi (1877-1962) - premier Syrii w latach 1944-1945 i 1954-1955.
 Joseph Khoury (1936-2016) – maronicki biskup Montrealu  
 Makram Khoury (ur. w 1945)  – palestyńsko-izraelski aktor   
 Marwan Khoury (ur. w 1968) – libański piosenkarz i kompozytor  
 Theodore Khoury (ur. w 1930) – niemiecki teolog katolicki, urodzony w Libanie

Przypisy 

Arabskie nazwiska
Arabscy chrześcijanie
Wpływowe rodziny libańskie